Vogue (canção de Madonna)
Vogue (cigarro) —  marca de cigarros
Vogue (dança) —  dança moderna
Vogue (revista) —  revista de moda

Desambiguação